To jest lista miast w Unii Europejskiej według liczby ludności. Obejmuje ona wyłącznie obszar w sztucznie wyznaczonych granicach administracyjnych, w przeciwieństwie do obszarów miejskich, aglomeracji czy obszarów metropolitalnych, które zazwyczaj posiadają znacznie większą populację.

Lista 

Informacja: Stolice administracyjnie przynależnych im państw pogrubiono.

Zobacz też 
 geografia Unii Europejskiej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Unii Europejskiej

 
Geografia Unii Europejskiej
Listy miejscowości